Lianhe Shuiku kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianhe Shuiku (reservoar i Kina, lat 23,30, long 113,91), Guangdong, 
 Lianhe Shuiku (reservoar i Kina, lat 21,77, long 110,51), Guangdong, 

Robotskapade Kinaförgreningar